Prototype ( für Prototyp) steht für:
 Prototype (Klassenbibliothek), JavaScript-Framework
 Prototype (Spieleentwickler), japanisches Unternehmen
 Prototype (Computerspiel 2009)
 Prototype (Computerspiel 1995)
 Prototype (Band), US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Prototyp
 Prototypes